Numb (canção de Linkin Park) 
 Numb (canção de U2) 

Outros
 "Comfortably Numb" – canção de Pink Floyd

Desambiguação